Кодекс законов о труде — название трудовых кодексов в некоторых странах:
 Кодекс законов о труде Украины
 Кодекс законов о труде РСФСР, ныне заменён на Трудовой кодекс Российской Федерации
 Кодекс законов о труде Латвийской ССР
 Кодекс законов о труде Российской Федерации, ныне заменён на Трудовой кодекс Российской Федерации

Трудовое право